Анна Абрамовна Абра́мова (урождённая Бруште́йн, в замужестве Фейгина; 1902, Конотоп — ? (до 1972)) — советская сценаристка. Лауреат Сталинской премии первой степени (1950).

Биография 
Родилась в 1902 году в Конотопе (ныне Сумская область Украины). Окончила Высшие литературные курсы.

Фильмография 
 1950 — Мусоргский (совместно с Г. Л. Рошалем);
 1952 — Римский-Корсаков (совместно с Г. Л. Рошалем);
 1953 — Алеко (совместно с Г. Л. Рошалем);
 1959 — Хованщина.

Награды 
 Сталинская премия первой степени (1951) — за сценарий фильма «Мусоргский» (1950).

Персоналии:Ленфильм
Литераторы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Черниговской губернии